Stefan Mitrović peut désigner : 
 Stefan Mitrović (1988-), un joueur de water-polo serbe ;
 Stefan Mitrović (1990-), un joueur de football serbe ;
 Stefan Mitrović (2002-), un footballeur serbe.

Voir aussi